Oldroydia är ett släkte av blötdjur. Oldroydia ingår i familjen Leptochitonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Oldroydia